Karl-Marx-Werk bezeichnet:

 Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg, ab 1969 Klimatechnik Karl Marx Babelsberg, ab 1974 Maschinenbau Karl Marx Babelsberg (Produktion von Autodrehkränen), Produktion 1992 eingestellt
 Steinkohlenwerk Karl Marx, ein Steinkohlenbergwerk in Zwickau, 1973 stillgelegt

In keinerlei Beziehung dazu stehen die Marx-Engels-Werke.